Regina: un musical para una nación que despierta es el disco compacto con la música del musical Regina, protagonizado y cantado por Lucero y Danna Paola, en el año 2003.

Información 

El disco fue grabado en el Teatro San Rafael en 2003 en la Ciudad de México, por el reparto original del musical. Cuenta con la participación de las protagonistas, Lucero y Danna Paola, y otros miembros de la producción, Jano, Enrique del Olmo, Alejandro Villeli, Moisés Suárez, Ana Regina Cuarón, Edgar Cañas y José Roberto Pisano.

La música es de Antonio Calvo y Alex Slucki. El musical está basado en la novela de Antonio Velasco Piña.

Lista de canciones 

 Ciudad inhumana - Compañía
 Digan por qué - Jano
 Hechizo de luna - Lucero, Enrique del Olmo, Alejandro Villeli, Edgar Cañas & José Roberto Pisano
 Lama la - Danna Paola
 Luz de mi verdad -  Ana Regina Cuarón
 Viva Regina - Danna Paola
 La cárcel de China - Lucero
 Gloria - Lucero
 No hay tiempo que perder - Lucero, Enrique del Olmo, Alejandro Villeli, Edgar Cañas y José Roberto Pisano
 Libres - Compañía
 Amanecer - Lucero
 Con un solo pensamiento - Lucero
 Dinos por qué - Lucero, Enrique del Olmo, Alejandro Villeli, Edgar Cañas y José Roberto Pisano
 Mira con los ojos de la esencia - Lucero, Jano, Enrique del Olmo, Alejandro Villeli, Edgar Cañas y José Roberto Pisano

Intérpretes 

 Lucero
 Danna Paola
 Edgar Cañas
 Ana Regina Cuarón
 Jano 
 Enrique del Olmo
 José Roberto Pisano
 Moisés Suárez
 Alejandro Villeli

Referencias

Enlaces externos 

Álbumes de 2003
Álbumes de Lucero (actriz)
Álbumes de Danna Paola
Bandas sonoras
Musicales